Différentes batailles navales se déroulèrent au large de l'îlot de Ladé, port de Milet en Ionie :
La bataille de Ladé (494 av. J.-C.) opposa une alliance des cités ioniennes à la flotte perse de Darius  ;
La bataille de Ladé (201 av. J.-C.) opposa Philippe V de Macédoine et ses alliés à celles de Rhodes.

Bataille impliquant la Grèce antique
Homonymie de batailles